Greenbrier puede hacer referencia a:

 Greenbrier, localidad estadounidense en el estado de Arkansas.
 Greenbrier, localidad estadounidense en el estado de Tennessee.
 El Condado de Greenbrier, en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos.
 El río Greenbrier, también en Virginia Occidental.
 The Greenbrier, hotel de lujo en el Condado de Greenbrier.